Ајука има више значења:
 Ајука (Илиноис)
 Ајука (Канзас)
 Ајука (Мисисипи)